Кингс-Кросс может означать:
 Кингс-Кросс — исторический район Лондона.
 Кингс-Кросс — квартал в Сиднее.
 Кингс-Кросс — железнодорожная станция в Лондоне.
 Кингс-Кросс Сент-Панкрасс — станция метро в Лондоне.
 Кингс-Кросс — железнодорожная станция в Сиднее.